Эномай:

 Эномай — царь города Писы в Элиде (древнегреческая мифология).
 Эномай — один из лидеров восстания Спартака.
 Эномай из Гадары (II в. н. э.) — философ-киник, который родился в Гадаре.
 (164585) Эномай — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.